Sai Setthathirath ist der Name folgender Personen:

 Sai Setthathirath I. (1534–nach 1570), König von Lan Chang 1520 bis 1548 
 Sai Setthathirath II. (1685–1730), König von Lan Chang 1698 bis 1706, König von Vientiane 1707 bis 1730